Cet article présente le bilan de l'Élan sportif chalonnais saison par saison :

Les débuts 

* Matchs nuls

Le monde professionnel

Bilans 
Total de nombre de victoires et défaites en match officiel au niveau professionnel (en juillet 2021).
 Pro A : 427 victoires et 358 défaites (25 saisons).
 Pro A (play-off) : 33 victoires et 38 défaites (16 participations).
 Pro B : 33 victoires et 21 défaites (2 saisons).
 Pro B (play-off) : 2 victoires et 4 défaites (2 participations).
 Coupe de France : 35 victoires et 25 défaites (27 participations).
 Semaine des As-Leaders Cup : 9 victoires et 7 défaites (8 participations).
 Match des Champions : 0 victoire et 3 défaites (3 participations).
  Coupe d'Europe : 3 victoires et 7 défaites (1 participation).
  Coupe d'Europe : 39 victoires et 36 défaites (7 participations).
  Coupe d'Europe : 43 victoires et 26 défaites (4 participations).
  Coupe d'Europe : 12 victoires, 2 nuls et 6 défaites (1 participation).
–––
 Total Pro A : 460 victoires et 396 défaites.
 Total Pro B : 35 victoires et 25 défaites.
 Total autres compétitions France : 44 victoires et 35 défaites.
 Total Coupe d'Europe : 97 victoires, 2 nuls et 75 défaites (14 campagnes européennes).
–––
 Total matchs officiel : 635 victoires, 2 nuls et 531 défaites.

Confrontations  
Confrontations (victoires et défaites) en match officiel au niveau professionnel (en juillet 2021) : 

Pro A (P-O) : Pro A (play-off), CdF : Coupe de France, SdA/L-C : Semaine des As/Leader's Cup, MdC : Match des Champions, CE : Coupe d'Europe, Pro B (P-O) : Pro B (play-off)

* Match nul

* Match nul

Notes

Références

Articles connexes 

Élan sportif chalonnais
Saison de l'Élan sportif chalonnais
Bilan saison par saison de club de basket-ball